Сан Антонио дел Ваље има више значења:

 Сан Антонио дел Ваље, Лас Трес Маријас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Ваље (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику